Гран-при Бельгии — четвёртый этап 1967 сезона Формулы-1, проходивший на трассе Спа-Франкоршам. Его выиграл американец Дэн Герни, вторым приехал Джеки Стюарт, а третьим — Крис Эймон.

 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бельгии